Рерберг — фамилия.

Рерберги — династия российских военных, инженеров, архитекторов, художников:
 Рерберг, Александр Иванович (?—1863) — российский генерал-лейтенант, герой штурма Варшавы в 1831 году.
 
 Рерберг, Георгий Иванович (1937—1999) — кинооператор («Зеркало», «Здравствуйте, я ваша тётя!»), сын И. Ф. Рерберга.
 Рерберг, Пётр Фёдорович (1835—1912) — военный и государственный деятель, сын Ф. И. Рерберга. Иногда его же указывают как Павел Фёдорович.

Ссылки 
 РЕРБЕРГ — Российское Генеалогическое древо
 РЕРБЕРГ